Purjesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Purjesaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Purjesaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar